Gromada Zakliczyn steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Zakliczyn (Powiat Brzeski)
 Gromada Zakliczyn (Powiat Myślenicki)